156-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 156-й меридиан восточной долготы
 156-й меридиан западной долготы

См. также 
 Меридиан
 Параллель